Роберт Миллар:
 Миллар, Роберт (1890—1967) — шотландско-американский футболист, форвард, и тренер сборной США.
 Миллар, Роберт (род. 1958) — британский шоссейный велогонщик, с 2017 года известен как Филиппа Йорк.